Always Ascending — пятый студийный альбом шотландской рок-группы Franz Ferdinand, выпущенный 9 февраля 2018 года.

Список композиций

Charts

Примечания 

Альбомы Franz Ferdinand
Альбомы Domino Records